Cutervodesmus är ett släkte av mångfotingar. Cutervodesmus ingår i familjen Fuhrmannodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Cutervodesmus